Contea di Dunn o Dunn County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Dunn (Dakota del Nord)
 Contea di Dunn (Wisconsin)